

Codici 
 FOL – codice identificativo del DVOR/DME di Forlì, radioassistenza per la navigazione aerea

Persone 
 Alexander Fol – storico bulgaro
 Alexandra Fol – compositrice bulgaro-canadese
 Hermann Fol – zoologo svizzero
 Solange Fol – ex cestista francese

Musica 
 FOL – canzone del gruppo musicale The Smashing Pumpkins, acronimo di "Feel Our Love"